Peter Wessel ist

 ein dänisch-norwegischer Marineoffizier während des Großen Nordischen Krieges, Peter Wessel Tordenskiold
 ein norwegisches Fährschiff, Peter Wessel (Schiff, 1971)
 ein norwegisches Fährschiff, Peter Wessel (Schiff, 1981)